Konstant ist der Familienname folgender Personen:

 David Every Konstant (1930–2016), englischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Leeds
 William R. Konstant (* 1952), US-amerikanischer Biologe, Naturschützer und Sachbuchautor

Siehe auch:

 Konstante
 Constant